

Persone 
 Felice Avogadro di Quinto (1844-1907) – militare italiano
 Pietro Quinto (1904-1987) – medico italiano
 Nadir Quinto (1918-1994) – illustratore e fumettista italiano
 Riccardo Quinto (1961-2014) – storico della filosofia italiano
 Zachary Quinto (1977) – attore e produttore cinematografico statunitense

Geografia

Italia 
 Quinto, già Quinto di Valpantena – ex comune ora frazione di Verona, comune nella provincia di Verona (Veneto)
 Quinto al Mare – ex comune ora quartiere di Genova, comune nella provincia di Genova (Liguria)
 Quinto de' Stampi – ex comune ora frazione di Rozzano, comune nella provincia di Milano (Lombardia)
 Quinto di Treviso – comune nella provincia di Treviso (Veneto)
 Quinto Fiorentino – quartiere di Sesto Fiorentino, comune nella provincia di Firenze (Toscana)
 Quinto Romano – ex comune ora quartiere di Milano, comune nella provincia di Milano (Lombardia)
 Quintosole o Quinto Sole – ex comune ora frazione di Milano, comune nella provincia di Milano (Lombardia)
 Quinto Vercellese – comune nella provincia di Vercelli (Piemonte)
 Quinto Vicentino – comune nella provincia di Vicenza (Veneto)

Spagna 
 Quinto – comune nella provincia di Saragozza (Aragona)
 Quinto Real – territorio del comune di Erro (Navarra) sotto amministrazione francese

Svizzera 
 Quinto – comune nel distretto di Leventina (Cantone Ticino)

Altro 
 Quinto – numero ordinale
 Quinto d'obbligo – elemento del Codice dei contratti pubblici italiano
 Quinto - Play Mingus – disco del gruppo musicale italiano Quintorigo (2008)
 Quinto – nome proprio di persona maschile
 Sporting Club Quinto – società pallanuotistica italiana con sede a Genova
 Quinto del Rey – antica imposta spagnola
 Quinto – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Quinto – strumento musicale cubano

Altri progetti